Виктор Павлович Янковский (11 марта 1907 года, Санкт-Петербург — 10 марта 1966 года, Ленинград) — советский военный деятель, Генерал-майор (1944 год).

Начальная биография 
Виктор Павлович Янковский родился 11 марта 1907 года в Санкт-Петербурге.

Военная служба

Довоенное время 
В сентябре 1923 года Янковский был призван в ряды РККА и был направлен на обучение в Тамбовскую пехотную школу, а в сентябре 1924 года — в Рязанскую пехотную школу, после окончания которой с сентября 1925 года служил в 44-м стрелковом полку (Украинский военный округ) на должностях командира стрелкового взвода, временно исполняющего должность начальника химической службы полка, командира взвода и временно исполняющего должность начальника полковой школы, командира роты и помощника командира батальона.

С августа по декабрь 1931 года Янковский исполнял должность коменданта города Николаев в штабе 15-й стрелковой дивизии.

В январе 1932 года был переведён на службу в штаб 12-й стрелковой дивизии ОКДВА, где исполнял должность помощника начальника 1-го отделения и временно исполнял должность начальника 2-го отделения штаба дивизии.

С сентября 1936 года Виктор Павлович Янковский был слушателем Военной академии имени М. В. Фрунзе, однако, окончив два курса академии, в июле 1938 года был уволен в запас РККА по статье 43, пункт «а».

В феврале 1939 года Янковский был вновь призван в ряды РККА и был назначен на должность преподавателя тактики Рязанского пехотного училища, а в декабре — на должность преподавателя тактики Ивановских КУНС запаса.

В 1940 году окончил вечерний факультет Военной академии имени М. В. Фрунзе и в декабре 1940 года был назначен на должность преподавателя кафедры общей тактики этой же академии.

Великая Отечественная война 
В августе 1941 года был назначен на должность начальника штаба 395-й стрелковой дивизии, находившейся сначала в составе Харьковского Военного Округа, а затем переданной в резерв Ставки ВГК.

С января 1942 года дивизия в составе 18-й армии принимала участие в ходе Донбасской и Ростовской операций, а также в битве за Кавказ.

В марте 1943 года Янковский был назначен на должность начальника штаба 23-го стрелкового корпуса, принимавшего участие в Белгородско-Харьковской наступательной операции и битве за Днепр.

В октябре 1943 года Виктор Павлович Янковский был назначен на должность командира 30-й стрелковой дивизии (1-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт). Дивизия под командованием Янковского отличилась в ходе Киевских наступательной и оборонительной операций, а также в Проскуровско-Черновицкой, Житомирско-Бердичевской операциях и при освобождении Изяслава, Староконстантинова, Монастыриски и Житомира, за что была награждена орденом Красного Знамени, а Виктор Павлович Янковский — орденом Кутузова 2 степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1943 года награжден орденом «Ленина».

С июля 1944 года Янковский исполнял должность командира 74-го стрелкового корпуса, участвовавшего в Львовско-Сандомирской и Восточно-Карпатской операциях. В связи с излечением и возвращением из госпиталя в октябре 1944 года прежнего командира корпуса Янковский был вновь назначен на должность командира 30-й стрелковой дивизии, принимавшей участие в Пражской наступательной операции и освобождении города Оломоуц. За образцовое выполнение заданий командования Янковский был награждён орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени.

Послевоенная карьера 
В июле 1945 года Янковский был затем назначен командиром 263-й стрелковой Сивашской дивизии (Северная группа войск).

С марта 1946 года учился в Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, после окончания которой с мая 1948 года исполнял должность старшего преподавателя этой академии.

В марте 1950 года Янковский был откомандирован в распоряжение Министерства национальной обороны Польской республики, где исполнял должность советника министра национальной обороны. В январе 1952 года был назначен на должность начальника Главного управления боевой подготовки Советской Армии, а в апреле 1953 года — на должность начальника кафедры тактики Военно-транспортной академии имени Л. М. Кагановича.

В марте 1956 года Виктор Павлович Янковский вышел в запас. Умер 10 марта 1966 года в Ленинграде.

Награды 
 Два ордена Ленина;
 Четыре ордена Красного Знамени;
 Орден Кутузова 2 степени;
 Орден Богдана Хмельницкого 2 степени;
 Орден Красной Звезды;
 Медали.

Память

Примечания

Литература 
 
 

Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Преподаватели Военной академии материально-технического обеспечения
Члены КПСС
Похороненные в Санкт-Петербурге